Chantal Jaquet est un nom porté notamment par :

 Chantal Jaquet (née en 1956), philosophe française ;
 Chantal Jacquet, animalière à l'Inserm.